Il premio panchina d'oro è un premio sportivo che viene assegnato al miglior allenatore del Campionato Dilettanti, l'unico campionato di calcio di San Marino, durante Calcio Estate, manifestazione sportiva e culturale promossa dalla FSGC e trasmessa da San Marino RTV. Il premio viene assegnato da una giuria presieduta, fino al 2014, dal giornalista sportivo italiano Giorgio Betti. Dall'edizione 2015, la cura e conduzione dell'evento è passata a Elia Gorini, giornalista di San Marino RTV.

Albo d'oro

Note

Voci correlate 
Pallone di Cristallo
Trofeo Koppe (San Marino)
Golden Boy (San Marino)
Panchina d'oro futsal (San Marino)
Futsal Best Player (San Marino)

Collegamenti esterni 
Albo d'oro su San Marino RTV

Premi calcistici
Calcio a San Marino